Юлий Константинович Ковнери́стый (1937—2007) — российский и советский учёный-физикохимик, специалист в области конструкционных материалов; академик Российской академии наук (2003; член-корреспондент с 1997).

Биография 
Родился 13 декабря 1937 года в Харькове; отец — инженер, мать — врач-пульмонолог.

В 1960 году окончил МВТУ, в 1963 — аспирантуру в этом же вузе. В 1964—1966 годах преподавал в Московском технологическом институте, в 1966—2007 годах (до своей смерти) — в Институте металлургии им А. А. Байкова Академии наук СССР и РАН. Одновременно с начала 1980-х годов преподавал в МВТУ (с 1985 года — профессор кафедры конструкционных материалов) с 2003 года — на факультете наук о материалах Московского университета.

Занимался общественной деятельностью — был членом Экологического консультативного совета при мэре Москвы (1998), членом Международного общества конструкционных материалов (SAMPE), членом редколлегии пяти научных журналов. Ю. К. Ковнеристый — лауреат премии имени П. П. Аносова (2005 год, за монографию «Объёмно-амортизирующиеся металлические сплавы»).

Жил в Москве на улице Академика Волгина, 31, корп. 3 и улице Академика Анохина, 38, корп. 1. Умер 17 мая 2007 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище. В целях увековечения памяти выдающегося ученого-металловеда на могиле учёного установлено надгробие, а в Институте металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова — мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 
 
 Ковнеристый Юлий Константинович

Выпускники МГТУ
Доктора технических наук
Действительные члены РАН
Преподаватели МГТУ
Физикохимики СССР
Физикохимики России
Похороненные на Троекуровском кладбище
Лауреаты премии имени П. П. Аносова